HMS York je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS York (1654) 
 HMS York (1706) 
 HMS York (1753) 
 HMS York (1777) 
 HMS York (1779) 
 HMS York (1796) 
 HMS York (1807) 
 HMS York (1915) 
 HMS York (90) 
 HMS York (D98)

York